DDX5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 614 амінокислот, а молекулярна маса — 69 148.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, сплайсінг мРНК, транскрипція, регуляція транскрипції, біологічні ритми. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Гелікази